Виктор Георгиевич Савостин (, село Куракино, Саратовская губерния — 1 сентября 1976) — советский художник-постановщик.

Биография 
В. Г. Савостин родился 17 марта 1903 года в селе Куракино Саратовской губернии (ныне — в Сердобском районе Пензенской области).

Окончил Саратовский художественно-промышленный техникум (1925), Ленинградскую Академию художеств (1933). Успешно защитил дипломную работу по сценарию «Фронт продолжается» (совместно с Л. И. Гагариной. Присвоено звание художника-постановщика.

С 1935 года и по 1963 год — художник-постановщик киностудии «Ленфильм».

Скончался 1 сентября 1976 года.

Фильмография 
  — Инженер Гоф (совместно с Исааком Махлисом) (Режиссёры-постановщики: Рашель Мильман, Борис Шпис)
  — Концерт Бетховена (совместно с В. Первуниным) (Режиссёры-постановщики: Владимир Шмидтгоф-Лебедев, Михаил Гавронский)
  — Огненные годы (Режиссёр-постановщик: Владимир Корш-Саблин)
  — Приятели (Режиссёр-постановщик: Михаил Гавронский)
  — Приключения Корзинкиной (Режиссёр-постановщик: Климентий Минц)
  — Остров Безымянный (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Счастливого плавания! (Режиссёр-постановщик: Николай Лебедев)
  — Навстречу жизни (Режиссёр-постановщик: Николай Лебедев)
  — Любовь Яровая (Режиссёр-постановщик: Ян Фрид)
  — Честь товарища (Режиссёр-постановщик: Николай Лебедев)
  — Большая семья (совместно с Виктором Волиным) (Режиссёр-постановщик: Иосиф Хейфиц)
  — Максим Перепелица (Режиссёр-постановщик: Анатолий Граник)
  — Рядом с нами (Режиссёр-постановщик: Адольф Бергункер)
  — Улица полна неожиданностей (Режиссёр-постановщик: Сергей Сиделёв)
  — Дом напротив (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Аян Шахмалиева)
  — Пучина (Режиссёры-постановщики: Антонин Даусон, Юрий Музыкант)
  — Неоплаченный долг (Режиссёр-постановщик: Владимир Шредель)
  — Победитель (короткометражный) (Режиссёр-постановщик: Виктор Садовский)
  — Будни и праздники (Режиссёр-постановщик: Владимир Шредель)
  — Душа зовёт (короткометражный) (Режиссёры-постановщики: Александр Борисов, Максим Руф)
  — Мандат (Режиссёр-постановщик: Николай Лебедев)

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.

Ссылки 
 «Савостин Виктор Георгиевич» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Примечания 

Персоналии:Ленфильм
Художники-соцреалисты СССР
Выпускники Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина